1ª Battaglia di Anchialo (708) delle guerre bulgaro-bizantine
 2ª Battaglia di Anchialo (763) delle guerre bulgaro-bizantine
 3ª Battaglia di Anchialo (917) delle guerre bulgaro-bizantine